Нахи́мовский проспект — улица Москвы в Нагорном районе Южного административного округа и в районах Зюзино, Котловка, Черёмушки и в Академическом и Ломоносовском районах Юго-Западного административного округа. Проходит от Варшавского шоссе до улицы Вавилова.

Название 
Назван в 1965 году в честь русского флотоводца, руководителя сражения в Синопской бухте адмирала Павла Степановича Нахимова. До 1963 года участок между Новочерёмушкинской улицей и улицей Ивана Бабушкина назывался 7-я Черёмушкинская улица, а затем, до 1992 года — улица Красикова — в честь революционера и политического деятеля Петра Ананьевича Красикова. Нумерация домов на улице Красикова была обратной нумерации проспекта, и при ренумерации нечётная сторона стала чётной и наоборот.

Описание 
Нахимовский проспект начинается от развязки с Варшавским шоссе и от Павелецкого направления Московской железной дороги как продолжение Коломенского проезда, соединённого с ним через Нахимовский тоннель, и проходит на запад. Слева к проспекту примыкают Симферопольский бульвар, Азовская и Одесская улицы, справа — Симферопольский проезд, после которых улица проходит над рекой Котловкой, где поворачивает на северо-запад. Затем справа к ней примыкают проектируемый проезд № 460 и Нагорная улица; с этой стороны также располагаются Коробковский сад, сквер Ефросинии Московской и парк «Сосенки». Сразу после этого проспект пересекает Севастопольский проспект, за которым слева примыкает улица Цюрупы и улица Кржижановского — справа. Вслед за этим проспект пересекает Новочерёмушкинскую улицу и Профсоюзную улицу в районе площади Иосипа Броз Тито, после чего к ней примыкает слева улица Архитектора Власова. Проспект заканчивается на улице Вавилова, переходя в Ломоносовский проспект.

История 

Самый старый участок проспекта возник в 1955 году при застройке исторического района Черёмушки между современными улицами Ивана Бабушкина и Новочерёмушкинской.

В 1964—1965 районы Черёмушки и Волхонка-ЗИЛ были соединены транспортной магистралью, проходящей через овраг реки Котловки, которую назвали Нахимовским проспектом. В начале 1970-х годов между Профсоюзной и Новочерёмушкинской улицами были построены здания нескольких научных институтов. 

На проспекте резко смещённая нумерация, связанная с тем, что гораздо больше домов стоит на нечётной стороне. До Новочерёмушкинской улицы самый большой номер дома 30 и 43 соответственно (и при том, что у адреса Нахимовский проспект, дом № 1 вынужденно много корпусов).

В советское время участок от Нагорной улицы до улицы Архитектора Власова имел подобие транспортной развязки, причём на пересечении с Новочерёмушкинской и Профсоюзной улицей схема движения несколько раз менялась.

В 2002 году сооружён Нахимовский тоннель под Варшавским шоссе и Павелецким направлением МЖД, в результате чего проспект был соединён с Коломенским проездом и Каширским шоссе.

Проспект имеет частично бессветофорное движение пешеходов (на участке от Ломоносовского до Севастопольского проспекта, исключая их), так как на пересечении с Новочерёмушкинской улицей и улицей Кржижановского «зебра» находится вне зоны действия светофора.

Проспект планировалось включить в состав отменённого Четвёртого транспортного кольца.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 19 — жилой дом. Здесь в 1961—1968 годах жил лингвист и правозащитник Константин Бабицкий
 № 41/45 — жилой дом. Здесь жил актёр Валентин Никулин.
 № 45 — Научно-исследовательский институт фармации;
 № 47 — Административное здание (1978—1980, архитекторы Л. Павлов, Г. Колычева, И. Ядров; рельеф-эмблема на здании — 1975, художники В. К. Васильцев, Э. А. Жаренов), ныне — Центральный экономико-математический институт РАН; Институт проблем рынка РАН;
 № 49 — Центральная научная медицинская библиотека (1979);
 № 51/21 — Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук (ИНИОН РАН) (1974, архитектор Я. Б. Белопольский);

По чётной стороне:
 № 8 — Помологический рассадник им. Ленина;
 № 32 — Институт экономики РАН, Институт Дальнего Востока РАН;
 № 34 — Фармацевтический музей
 № 36/1 — Физико-технологический институт РАН;
 № 36 — Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

На проспекте находятся два открытых бассейна (у Института океанологии и Института научной информации по общественным наукам), впрочем воду (даже дождевую) в них никто не видел с 1984 года.

Транспорт

Автобусы 
67: от Севастопольского проспекта до улицы Вавилова
113: от Профсоюзной улицы до улицы Цюрупы
121: от Профсоюзной улицы до улицы Цюрупы
130: от Новочерёмушкинской улицы до улицы Вавилова
153: от улицы Вавилова до улицы Цюрупы
926: от Севастопольского проспекта до Нагорной улицы
944: от Профсоюзной улицы до Нагорной улицы
968: от Профсоюзной улицы до Севастопольского проспекта
м19: по всей длине проспекта
е29: по всей длине проспекта
с5: от Новочерёмушкинской улицы до Севастопольского проспекта; от улицы Вавилова до улицы Архитектора Власова
с918: от Севастопольского проспекта до Одесской улицы
т52: от Профсоюзной улицы до Варшавского шоссе
т85: от Профсоюзной улицы до Севастопольского проспекта
На нечётной стороне Нахимовского проспекта располагается конечная остановка для автобуса 57 „Станция метро «Профсоюзная»“.

Источники информации 
 Достопримечательности Нахимовского проспекта 
 Предприятия на проспекте — с сайта www.mom.ru
 Информация с сайта moluzao.ru
 Почтовые индексы по домам.
 Станция и входы на карте (English/Русский)

Примечания

Ссылки 
 Что есть на Нахимовском проспекте? Смотрите на карте!

Фотографии 
 Фотографии в районе Площади Иосипа Броз Тито и на подъезде к ней
 Фотографии Института Экономики и Института океанологии
 Переход на зелёный свет на перекрёстке с Профсоюзной улицей 
 Перекрёсток с Новочерёмушкинской улицей

Улицы Москвы, названные в честь людей
Москва
Улицы Москвы, появившиеся в 1955 году